Palcoscenico – parte dell'edificio teatrale che ospita l'azione scenica
 Palcoscenico – film del 1937 diretto da Gregory La Cava
 Palcoscenico – album di Herbert Pagani del 1976
 Palcoscenico – programma televisivo trasmesso su Rai 1 tra il 1980 e il 1981